Willumsen är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Willumsen
 Dorrit Willumsen
 Jens Ferdinand Willumsen

Danska efternamn